Спа́ре () — топоним в Латвии:

 Спаре — населённый пункт в Гибульской волости (Талсинский край);
 Спаре — железнодорожная станция в этом населённом пункте;
 Спаре — населённый пункт в Аматской волости;
 Спаре — река (бассейн реки Ирбе);
 Спаре — одно из названий озера Спарес.